Гельпе́рин — фамилия. Известные носители:

* Гельперин, Борух-Беньямин Бевезович (1905—1993) — советский учёный, конструктор и педагог.
 Гельперин, Иосиф Ильич (1906—1995) — советский инженер, химик-технолог и преподаватель, лауреат Ленинской премии (1960).
 Гельперин, Нисон Ильич (1903—1989) — советский инженер-химик, профессор, лауреат Сталинской премии (1950), заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

См. также